

Histoire 
 Les Valentini, tribu de l'antiquité en Sardaigne.

Personnalités 
 Giovanni Valentini (v. 1582-1649), compositeur italien ;
 Michael Bernhard Valentini (1657-1729), médecin et collectionneur allemand ;
 Giuseppe Valentini (1681-1753), compositeur italien ;
 Rudolf von Valentini (1855-1925), homme politique allemand ;
 Alberto Valentini (1938-2009), footballeur chilien ;
 Chiara Valentini (1941-), journaliste italienne ;
 Lucia Valentini-Terrani (1946-1998), cantatrice italienne ;
 Jean-Yves Valentini, (1950-2012), footballeur suisse ;
 Pasquale Valentini (1953-), homme politique saint-marinais ;
 Mariella Valentini (1959-), actrice italienne ;
 Federico Valentini (1982-), footballeur saint-marinais ;
 Lorenzo Valentini (1991-), coureur italien.

Zoologie 
 Canthigaster valentini, poisson marin de la famille des Tetraodontidae ;
 Darevskia valentini, saurien de la famille des Lacertidae.

Voir aussi